Guvernul Ludovic Orban se poate referi la 
 Guvernul Ludovic Orban (1): 14 noiembrie 2019 – 5 februarie, prelungit până la 14 martie 2020
 Guvernul Ludovic Orban (2): 14 martie 2020 – 23 decembrie 2020 (reînvestit quasi-automat din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus COVID-19)

Dezambiguizare